Diese Liste enthält alle Feldhandballspieler der Schweizer Feldhandballnationalmannschaft der Männer.

Spieler

Weblinks 
Hall of Fame im Feldhandball (SHV)

Schweiz
Schweizer Handballnationalmannschaft